Die schöne Lurette ist der Titel von:

 Die schöne Lurette (Film), deutscher Spielfilm von Gottfried Kolditz aus dem Jahr 1960
 Die schöne Lurette (Operette), Operette von Jacques Offenbach aus dem Jahr 1880